Дени́с Алекса́ндрович Скорохо́дов (23 сентября 1981, Москва, СССР) — российский футболист, полузащитник.

Карьера 
Профессиональную карьеру начал во Втором дивизионе за московское «Торпедо-2». В начале 2001 года заключил контракт с клубом «Чкаловец-1936». Отыграл там 7 сезонов и в 2008 году перешёл в «КАМАЗ». Сезон-2010 провёл в барнаульском «Динамо». 27 января 2011 года вновь вернулся в «Сибирь».

Примечания

Ссылки 
 
 
 Денис Скороходов: В «КАМАЗе» мне предлагали «сократиться»

Футболисты России
Игроки ФК «Торпедо-2»
Игроки ФК «Сибирь»
Игроки ФК «КАМАЗ»
Игроки ФК «Динамо» Барнаул